French Open 2019 – gra podwójna kobiet – zawody deblowe kobiet, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 29 maja–9 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża. Tytułu broniła para Barbora Krejčíková–Kateřina Siniaková, lecz przegrała w pierwszej rundzie z Nadiją Kiczenok i Abigail Spears. Przez tak wczesną porażkę Siniaková straciła fotel liderki rankingu deblowego WTA. Skorzystała na tym Kristina Mladenovic, która dzięki dojściu już do półfinału awansowała na pierwszej miejsce tego zestawiania. Ostatecznie francuska wspólnie z Tímeą Babos wygrała zmagania w stolicy Francji.

Zawodniczki rozstawione

Rezygnacje z gry 
  Darja Gawriłowa i  Maria Sakari zastąpione przez  Astra Sharma i  Luisa Stefani
  Bianca Andreescu i  Fanny Stollár zastąpione przez  Nao Hibino i  Renata Voráčová
  Anastasija Potapowa i  Dajana Jastremśka zastąpione przez  Witalija Djaczenko i  Nateła Dzałamidze
  Kateryna Kozłowa i  Aleksandra Panowa wolny los dla rywalek

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 

French Open 2019
French Open – gra podwójna kobiet